Вилле́р-Буто́н () — коммуна во Франции, находится в регионе Франш-Конте. Департамент — Верхняя Сона. Входит в состав кантона Рьоз. Округ коммуны — Везуль.

Код INSEE коммуны — 70560.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 320 км к юго-востоку от Парижа, в 24 км севернее Безансона, в 24 км к юго-западу от Везуля.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 166 человек.

Администрация

Экономика 

В 2010 году среди 95 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 72 были экономически активными, 23 — неактивными (показатель активности — 75,8 %, в 1999 году было 64,6 %). Из 72 активных жителей работали 69 человек (35 мужчин и 34 женщины), безработных было 3 (2 мужчины и 1 женщина). Среди 23 неактивных 14 человек были учениками или студентами, 2 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Верхняя Сона